Каизак може да се односи на:

 Каизак (Лот и Гарона), насељено место у Француској, у департману Лот и Гарона
 Каизак (Од), насељено место у Француској, у департману Од
 Каизак (Тарн), насељено место у Француској, у департману Тарн
 Каизак сир Адур, насељено место у Француској, у департману Жерс
 Каизак сир Вер, насељено место у Француској, у департману Тарн